

Toponyme 

 Saint-Maixent dans le département de la Sarthe ;
 Saint-Maixent-l'École dans le département des Deux-Sèvres ;
 Saint-Maixent-de-Beugné dans le département des Deux-Sèvres ;
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent dans le département des Deux-Sèvres ;
 Saint-Maixent-sur-Vie dans le département de la Vendée ;
Ce toponyme honore saint Maixent.

Autre 
Par métonymie, le terme Saint-Maixent utilisé seul tend à désigner l'école nationale des sous-officiers d'active située à Saint-Maixent-l'École.